

Patronyme 
 Carlo Revelli, fondateur d'AgoraVox
 Hervé Revelli, footballeur français né en 1944
 Manon Revelli, footballeuse française née en 2001
 Patrick Revelli, footballeur français né en 1951
Homonymie de patronyme